Days of Wine and Roses est le titre original du film Le Jour du vin et des roses de Blake Edwards (1962).
 Days of Wine and Roses est une chanson populaire liée à ce film qui a obtenu l'oscar de la meilleure chanson originale (1963)